Het ATP-toernooi van Rotterdam 1972 (met de officiële naam Rotterdam Indoors 1972) werd van 12 tot en met 18 november 1972 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema 

1972
Rotterdam